Die Fußball-Amateurliga Saarland 1972/73 war die 22. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der FC Ensdorf, der die Regionalliga-Aufstiegsrunde erfolgreich beendete und aufsteigen durfte. Der FC Freisen musste nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1973/74 kamen der SV St. Ingbert und die SpVgg Merzig als Aufsteiger aus der Bezirksliga.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1972/73 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1972/73
1972